Heindl ist

 österreichisch eine kleine Haue, siehe Hacke (Werkzeug)

Heindl ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Heindl (* 1950), österreichische Metall- und Schmuckkünstlerin
 Christian Heindl (* 1964), österreichischer Musikwissenschaftler und Journalist
 Christine Heindl (* 1950), österreichische Politikerin (Grüne)
 David Heindl (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Dietrich Heindl (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP) und Berufsschuldirektor
 Eduard Heindl (* 1961), deutscher Professor und Erfinder
 Franz Heindl (1906–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Gottfried Heindl (1924–2005), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Hermann Heindl (* 1881), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Kurt Heindl (* 1936), österreichischer Politiker (SPÖ) und Nationalratsabgeordneter
 Leopold Heindl (1834–1911), österreichischer Wirtschaftstreibender und deutschnationaler Politiker
 Michael Heindl (1901–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Robert Heindl (1883–1958), deutscher Kriminologe und Jurist
 Sebastian Heindl (* 1997), deutscher Organist
 Sepp Heindl (1915–1965), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Tobias Heindl (* 1974), deutscher Violinist
 Wolfgang Andreas Heindl (1693–1757), österreichischer Maler
 Waltraud Heindl (* 1939), österreichische Historikerin

Siehe auch:
 Heindel
 Haindl